Eriochrysis (plantengeslacht), een geslacht uit de grassenfamilie (Poaceae)
 Eriochrysis (vlindergeslacht), een vlindergeslacht